Il doppio del Madrid Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 7–6 (7–4), Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Nenad Zimonjić /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (secondo turno)
  Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinale)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti di finale)
 Andrei Pavel /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Martin Damm /  Leander Paes (secondo turno)
 Mark Knowles /  Jamie Murray (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Masters 2007
ATP Tour 2007